Regno Unito
Farleigh – cittadina del Surrey
East Farleigh – parrocchia civile del Kent
West Farleigh – parrocchia civile del Kent